Bradley Smith (Oxfordshire, 1990. november 28. –) brit motorversenyző, a MotoE tagja.

Karrierje kezdete

Smith édesapja motokrossz-versenyző volt, a családnak pedig tulajdonában volt egy saját nyitott tesztpálya. A kis Bradley első motorját hatévesen kapta.

Smith többször próbálkozott bejutni az Auto-Cycle Union akadémiájára, mindannyiszor sikertelenül. 2004-ben az Aprilia Superteams nevű sorozatban versenyzett, ahol egy versenyen 3 ACU-versenyzőt is megelőzött. 2005-ben a spanyol 125 köbcentiméteres bajnokságban versenyzett. Itt megnyerte a szezon utolsó 3 futamát, és végül a második helyen végzett, mindössze egy ponttal a győztes mögött.

A MotoGP-ben

2006

2006-ban a Repsol Honda színeiben versenyzett, menedzsere Alberto Puig volt. A szezon végén összesítésben a 19. helyen végzett, legjobb eredménye egy nyolcadik hely volt.

2007

Ebben az évben maradt a Repsolnál, és Le Mans-ban megszerezte pályafutása első dobogós helyezését, a harmadik lett. Kilenc további top 10-es helyezésének köszönhetően összesítésben a 10. helyen végzett.

2008

2008-ra Smith a Polaris World csapatához szerződött. A szezon első futamán, Katarban rögtön pole pozíciót szerzett, a versenyen azonban pont nélkül zárt. A szezon során sok kisebb-nagyobb sérüléssel kellett megküzdenie, ám végül versenyt nem kellett kihagynia. Az eső miatt lerövidített (5 körös) Le Mans-i versenyen megszerezte pályafutása addigi legjobb eredményét, második lett. Később a német és a holland nagydíjon is vezetett, de mindkétszer lemaradt a dobogóról. A szezon végeztével a hatodik lett, 3 pole pozícióval és 4 dobogós helyezéssel.

2009

2009-re ismét csapatot váltott, Talmácsi Gábor megüresedő helyére, az Aspar csapathoz szerződött, amellyel egyébként már 2008-ban előszerződést kötött. Csapattársa Julián Simón lett. A szezon harmadik versenyén, Spanyolországban, végig magabiztosan versenyezve megszerezte pályafutása első győzelmét.

2010 

Bár az Asparral 2010-ben már a Moto2-ben szeretett volna versenyezni, a csapat két ülését Julián Simón és Mike di Meglio kapták, így Smith még egy évet maradt a nyolcadlitereseknél, csapattársaként Nicolás Terollal.

Mivel 2009-ben másodikként zárt összetettben, 2010-re előzetesen a világbajnokság legfőbb favoritjának tartották. A szezont végül három spanyol, Marc Márquez, Pol Espargaró és Nicolás Terol uralta. Smith három riválisa mögött negyedikként zárt összetettben, három pole-pozícióval és hat dobogós helyezéssel, benne egy győzelemmel a szezonzárón, Valenciában.

Moto2 

A 2010-es portugál nagydíjon jelentették be, hogy egy évvel később Smith is a Moto2 versenyzője lesz, di Meglio csapattársaként. A megkötött hároméves szerződés egészen addig a Tech 3-nél tartotta Smitht, amíg az angol pilóta nem került fel a MotoGP-be. Első szezonjában rögtön több dobogós helyezést is szerzett, elsőként a hazai, brit versenyen, ami mellé gyorsan hozzátett még kettőt. Első szezonját a hetedik helyen zárta. Második szezonjában stabilabb teljesítményre volt képes, azonban a dobogós helyezés egyszer sem jött össze, ennek is köszönhetően 2012-ben csak a kilencedik pozícióban végzett.

MotoGP 

2013-at Smith már a királykategóriában kezdte meg. A Tech 3-nél vele és Cal Crutchlowval létrejött egy teljesen angol pilótapáros. Első szezonját az összetett tizedik helyén fejezte be, és a versenyek nagy részében a top 10-en belül harcolhatott. 2014-ben a kiesésekkel tarkított ausztrál futamon megszerezte pályafutása első királykategóriás dobogós helyezését.

Statisztika

Évek szerint

Teljes MotoGP-eredménylistája

Teljes Szuzukai 8 órás verseny-eredménylistája

Források

További információk 
 Hivatalos weboldala

S
1990-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Élő személyek